Coppa dei Campioni 1979-1980 – edizione del torneo di calcio maschile per club
 Coppa dei Campioni 1979-1980 – edizione del torneo di hockey su pista)per club
 Coppa dei Campioni 1979-1980 – edizione del torneo di pallamano maschile per club